Die Divizia A 1995/96 war die insgesamt 56. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga und die vierte der Divizia A als nur noch zweithöchste Fußballliga. Otelul Târgoviște und Jiul Petroșani stiegen in die Divizia Națională auf.

Modus 
Die Liga wurde in zwei Staffeln mit jeweils 18 Mannschaften ausgetragen. Die zwei Sieger stiegen in die Divizia Națională auf, während die letzten zwei Vereine beider Gruppen in die Divizia B abstiegen. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 Saison 1995/96 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1995/96
1995 96